Hungarian bezeichnet:

 ein Passagierschiff, siehe Hungarian (Schiff, 1859)
 ein Passagierschiff, siehe Hungarian (Schiff, 1902)
 den englischen Namen der Magyaren